Dolinar ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Dolinar (* 1955), österreichischer Politiker (TS)
 Blaž Dolinar (* 1986), slowenischer Fußballspieler
 Hans Dolinar (1940–2020), österreichischer Wirtschaftsjurist und Hochschullehrer
 Jelka Mrak Dolinar (1925–2018), slowenische Autorin
 Žarko Dolinar (1920–2003), jugoslawischer Tischtennisspieler